Singaparna kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Singaparna (distriktshuvudort i Indonesien), Jawa Barat, 
 Kecamatan Singaparna, distrikt, Jawa Barat, 
 Desa Singaparna, administrativ by, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar